Příjmení Náhlovský nosí více významných osobností:

 Josef Alois Náhlovský (1949–2022) – český herec, komik a bavič
 Tekla Náhlovská (1847–1916) – česká autorka divadelních her
 Vilhelm Náhlovský (1910–1969) – český fotbalový útočník německé národnosti